Сан Хосе дел Рефухио има више значења:

 Сан Хосе дел Рефухио (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хосе дел Рефухио (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хосе дел Рефухио (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хосе дел Рефухио, Ел Колорадо (Сан Луис дел Кордеро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе дел Рефухио (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе дел Рефухио, Лос Родригез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Хосе дел Рефухио, Ел Каризо (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику